

Plusieurs villes ou communes possèdent une avenue ou une rue du Pinson :

Belgique 
 Rue du Pinson à Bruxelles

France 
 Avenue du Pinson à Raismes
 Rue du Pinson à Saint-Laurent-sur-Sèvre
 Rue du Pinson à Toufflers

Notes et références

Voir aussi 
 

Pinson Rue